Il doppio del torneo di tennis Banja Luka Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jaroslav Levinský e Jurij Ščukin che hanno battuto in finale Juan Pablo Guzmán e Daniel Orsanic 7-65, 7-5.

Teste di serie 

 Jaroslav Levinský /  Jurij Ščukin (Campioni)
 Salvador Navarro /  Sebastián Prieto (semifinali)

 Juan Pablo Guzmán /  Daniel Orsanic (finale)
 Kornel Bardoczky /  Zoltan Nagy (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Banja Luka Challenger 2002